Imię i nazwisko Natalja Lebiediewa nosiły lub noszą m.in.:
 Natalja Siergiejewna Lebiediewa (ur. 1939) – rosyjska historyk, znawczyni problematyki katyńskiej
 Natalja Wasiljewna Lebiediewa (ur. 1949) – radziecka (rosyjska) lekkoatletka, medalistka olimpijska
 Natalia Borisowna Lebiediewa (ur. 1964) – radziecka (ukraińska) łyżwiarka figurowa